Ватилакос () може да се отнася за:

 Ватилакос или старо Кечелер, село в дем Сервия, Гърция.
 Ковица, на гръцки Ватилакос, село в дем Драма, Гърция.
 Ватилък, на гръцки Ватилакос, село в дем Илиджиево, Гърция.